Mistrovství světa ve florbale mužů do 19 let 2005 bylo 3. ročníkem mistrovství světa juniorů. Konalo se v Lotyšsku.

Vítězem se stal tým Švédska, který ve finále porazil obhájce titulu Finsko 6:2. Česko skončilo na pátém místě.

Skupina A

Skupina B

Play off

Pavouk

Semifinále

O 3. místo

Finále

O umístění

O 7. místo

O 5. místo

Konečné pořadí

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale do 19 let

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky 

Mistrovství světa ve florbale
Florbal v Lotyšsku
Florbal v roce 2005
Sport v Cēsis
Sport ve Valmieře
Sportovní události v Lotyšsku